La  des NRJ Music Awards s'est déroulée le  26 janvier 2013 en direct du Midem de Cannes sur TF1. Elle a été présentée par Nikos Aliagas.
Val Kahl a présenté Les Coulisses des NRJ Music Awards.

La musique officielle est Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen.

Performances

Palmarès

Révélation francophone de l'année 

   Tal 
  C2C 
  Orelsan
   Youssoupha 
  Matt Houston  
  Stéphan Rizon

Artiste féminine francophone de l'année 
  Shy'm
  Jenifer
  / Nolwenn Leroy
  Amel Bent
  Chimène Badi 
  Sheryfa Luna

Artiste masculin francophone de l'année 
  M. Pokora
    Corneille
  Keen'V
  David Guetta

Groupe/Duo francophone de l'année 
  Sexion d'Assaut
  1789
  BB Brunes
   Soprano feat.   Kenza Farah
  Shaka Ponk 
  Superbus

Révélation internationale de l'année 

  Carly Rae Jepsen
  Birdy
  Michel Teló
  Psy 
   Gotye 
  Lana Del Rey

Artiste féminine internationale de l'année 

  Rihanna
  Adele
  Alicia Keys
   Nicki Minaj
  Jennifer Lopez 
  Pink

Artiste masculin international de l'année 
  Bruno Mars
  Flo Rida
   Pitbull
  Will.i.am
  Mika 
  Robbie Williams

Groupe/Duo international de l'année 

    One Direction
  Carly Rae Jepsen feat.  Owl City
  Coldplay
  Maroon 5
  Justin Bieber feat.  Nicki Minaj  
  Muse

Chanson internationale de l'année 

  Psy - Gangnam Style
  Carly Rae Jepsen - Call Me Maybe
  Rihanna - Diamonds
  Will.i.am feat.  Eva Simons - This Is Love 
    Gotye feat.  Kimbra - Somebody That I Used to Know   
  Michel Teló - Ai se eu te pego

Chanson francophone de l'année 
  Sexion d'Assaut - Avant qu'elle parte
  1789 - Tomber dans ses yeux
  Jenifer - Sur le fil
  Keen'v - Les mots
  Shy'm - Et alors !
   Tal - Le Sens de la vie

Clip de l'année 
  Psy - Gangnam Style
  Justin Bieber feat.  Nicki Minaj - Beauty and a Beat
  C2C - Down The Road
  Rihanna - Where Have You Been
    Gotye feat.  Kimbra - Somebody That I Used to Know 
  Shaka Ponk - My Name Is Stain

Award d'honneur 
  Psy
  Johnny Hallyday
  Patrick Bruel

Divers 
 Matt Houston a déjà été nommé dans la catégorie Révélation francophone de l'année en 2002.
 Tal a déjà été nommée dans la catégorie Révélation francophone de l'année en 2012.
 Johnny Hallyday a reçu un NRJ Music Award d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Il en a déjà reçu un, pour le même motif en 2003 
 Le chanteur Bruno Mars n'était pas présent le jour de la cérémonie pour récupérer sa récompense. Le trophée lui a donc été remis par la chanteuse Tal le  sur le plateau de Star Academy 9 sur NRJ 12.

Audience 

Pour cette soirée, TF1 a perdu environ  par rapport à 2012. Avec seulement  téléspectateur, contre  en 2012, TF1 arrive tout de même à maintenir une PDA de 30,5 % du public, devançant ainsi France 2, avec Le Plus Grand Cabaret du monde (, 19,3 %)

Artistes présents

Personnalités remettant les prix 

 Kev Adams
 Alain Bernard
 Michèle Bernier
 Franck Dubosc
 José Garcia
 Jean-Marc Généreux
 Jennifer Lauret
 Manu Levy
 Marine Lorphelin (Miss France 2013)
 Chris Marques
 Nadège Lacroix, gagnante de Saison 6 de Secret Story
 Julian Perretta
 Elie Semoun
 Shy'm 
 Taylor Swift
 Titoff
 Michaël Youn
 les comédiens de la série Nos chers voisins

Invités 

 Bastian Baker 
 Amel Bent
 Birdy
 Patrick Bruel 
 Louis Delort 
 Mylène Farmer 
 Johnny Hallyday 
 Jenifer 
 Carly Rae Jepsen
 Keen'v
 Alicia Keys 
 Nolwenn Leroy 
 Camille Lou 
 Emmanuel Moire 
 One Direction
 M. Pokora
 Psy 
 Emeli Sandé  
 Sexion d'Assaut
 Shy'm
 Taylor Swift
 Tal
 1789 : Les Amants de la Bastille

Notes et références 

Récompense musicale par année
2013 à la radio
2013